Germil (Penalva do Castelo), een plaats in de Portugese gemeente Penalva do Castelo
 Germil (Ponte da Barca), een plaats in de Portugese gemeente Ponte da Barca